Adama Traoré (1989) mali labdarúgó, Franciaországban játszik, a Calais RUFC játékosa
 Adama Traoré (1990) elefántcsontparti labdarúgó, a törökországi Göztepe játékosa (korábban játszott Ausztráliában, majd a portugál Vitória de Guimarães, illetve a svájci FC Basel csapatában)
 Adama Traoré (1995. június 5.), mali labdarúgó
 Adama Traoré (1995. június 28.), mali labdarúgó
 Adama Traoré (1996) spanyol labdarúgó, a Wolverhampton Wanderers FC játékosa